Reinking ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Reinking (1949–2020), US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin und Choreografin
 August Reinking (1776–1819), deutscher Maler und Hofarchitekt
 Florentinus Reinking (1698–1757), Priester und Abt des Klosters Marienfeld
 Jürgen Reinking (1940–2012), deutscher Politiker und Landrat
 Nate Reinking (* 1973), US-amerikanisch-britischer Basketballspieler
 Rik Reinking (* 1976), deutscher Kunstsammler, Kunsthändler und Kurator
 Wilhelm Reinking (1896–1985), deutscher Bühnenbildner, Theaterregisseur und Schriftsteller

Siehe auch:

 Sammlung Reinking